Niemcy:

 Lüchow (Wendland) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Lüchow (Wendland) – gmina zbiorowa
 Lüchow – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Zobacz też:
 Lüchow-Dannenberg